hrabstwo St. Louis (ang. St. Louis County) w USA, w stanie Minnesota
 hrabstwo St. Louis (ang. St. Louis County) w USA, w stanie Missouri